Новокаменка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новокаменка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Новокаменка — до 2018 г. название села Ынтымак в Ерейментауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новокаменка — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Новокаменка — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Новокаменка — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Новокаменка — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Новокаменка — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Новокаменка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.
Ново-Каменка — с 1944 по 1958 год название села Яникой в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

Украина 
 Новокаменка — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Новокаменка — село в Куйбышевском районе Запорожской области.
 Новокаменка — село в Измаильском районе Одесской области.
 Новокаменка — село в Каховском районе Херсонской области.

См. также 
 Каменка
 Новая Каменка
 Старая Каменка